Акшал — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Акшал — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Акшал — село в Жалагашском районе Кызылординской области.